Альмонасид-де-ла-Куба (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Бельчите. Занимает площадь 55,05 км². Население — 283 человека (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población

Муниципалитеты Сарагосы